Premier Handball League steht für folgende Wettbewerbe im Handball:

 Premier Handball League (England), erste Liga der Frauen und der Männer in England
 Premier Handball League (Indien), erste Liga der Männer in Indien
 Premier Handball League (international), nicht umgesetztes Projekt für eine internationale Handballliga.